Don't Stop! – singolo di ATB del 1999
Don't Stop – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2014
Don't Stop – album di Billy Idol del 1981
Don't Stop – singolo dei Fleetwood Mac del 1977 e cover degli Status Quo del 1996
Don't Stop – album di Jeffrey Osborne del 1984
Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica) – singolo di Mariah Carey del 2001, dall'album Glitter
Don't Stop – remix di Roberto Molinaro del 1995
Don't Stop – album dei Rockets del 2003
Don't Stop – album degli Status Quo del 1996
Don't Stop – singolo dei The Rolling Stones del 2002, dall'album Forty Licks
Don't Stop – album di Annie del 2009
Don't Stop... – singolo degli Foster the People del 2012
Don't Stop... – singolo degli Oasis del 2020
Don't Stop – singolo di Megan Thee Stallion in collaborazione con Young Thug del 2020